

Patronyme 
 Fernand Gautret (1862-1912), homme politique et haut fonctionnaire français.
 Jacques Gautret (1752-1832), homme politique français.
 Philippe Gautret, chercheur français de l'IHU Méditerranée Infection.

Monument 
 Manoir de Gautret, manoir situé à Sablé-sur-Sarthe, dans le département de la Sarthe, en France.